Естер Верґер (; нар. 18 липня 1981) — колишня нідерландська тенісистка (теніс на візках).
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 1 місце досягла 6 квітня 1999, парну — 1 місце — 20 жовтня 1998 року.
Здобула 148 одиночних та 136 парних титулів.
Перемагала на турнірах Великого шолома в одиночному та парному розрядах.
Завершила кар'єру 2013 року.

Загальна статистика

Grand slam finals

Wheelchair singles (21 перемога)

Досягнення

Wheelchair singles

Wheelchair doubles

Посилання

Посилання 

 
 
 
 bio – file interview with Естер Верґер
 The most dominant athlete ever, at sportscolumn.com (червень 2007)

Народились 1981
Нідерландські тенісистки
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Лауреати Laureus World Sports Awards
Призери літніх Паралімпійських ігор 2000
Призери літніх Паралімпійських ігор 2004
Призери літніх Паралімпійських ігор 2008
Призери літніх Паралімпійських ігор 2012